Nederlandse Natuurkundige Vereniging
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, voorheen NNV